gemeente in de Filipijnse provincie Masbate: Milagros (Masbate)
gemeente in de Spaanse provincie Burgos: Milagros (Burgos)